Юхан Кукк — естонський державний діяч, підприємець.
 Еріх Кукк — естонський альголог та консерваціоніст.
 Юрі Кукк — естонський професор хімії, політичний в'язень, помер у радянському трудовому таборі.